Andrzej Czeczot – polski grafik i twórca animacji
 Jan Czeczot – polsko-białoruski poeta romantyczny
 Krzysztof Czeczot – polski aktor i dramaturg
 Zbigniew Czeczot-Gawrak – polski filmoznawca i publicysta

Zobacz też:
 Czeczott